Войцех Высоцкий (; род. ) — польский актёр театра, кино, радио и телевидения, также актёр озвучивания.

Биография 
Войцех Высоцкий родился в Щецине. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Варшаве (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича), которую окончил в 1976 году. Актёр театров в Варшаве. Выступает также в спектаклях польского «театра телевидения» (с 1975 года) и «театра Польского радио» (с 1976 года).

Избранная фильмография 
актёр
  — Доложи, 07 / 07 zgłoś się (только в 4-й серии)
  — С любовью / Con amore
  — Роман Терезы Хеннерт / Romans Teresy Hennert
  — Без наркоза / Bez znieczulenia
  — Мёртвые бросают тень / Umarli rzucają cień
  — Час «В» / Godzina «W»
  — Дирижёр / Dyrygent
  — Верная река / Wierna rzeka
  — Боденское озеро / Jezioro Bodeńskie
  — Внутренняя жизнь / Życie wewnętrzne
  — И скрипки умолкли / I skrzypce przestały grać
  — Дежа вю / Déjà vu
  — Очень важная персона / V.I.P.
  — Энак / Enak
  — Ничего смешного / Nic śmiesznego
 - — Экстрадиция / Ekstradycja
  — День психа / Dzień świra
  — Каждый из нас — Христос / Wszyscy jesteśmy Chrystusami

польский дубляж
 Вэлиант: Пернатый спецназ, Жила-была жизнь, Ким Пять-с-Плюсом, Тачки, Чудеса на виражах, Чудотворец

Признание 
 «Wielki Splendor» — приз «Польского радио» лучшему актёру радиопостановок (2007).

Ссылки 
 Актёр  на сайте filmpolski.pl
 Актёр  на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича